Les Romanelli sont une famille d'artistes italiens, des sculpteurs de la fin du .

 Pasquale Romanelli (1812-1887)
 Raffaello Romanelli (1856-1928), fils du précédent
 Carlo Romanelli (1872-1947), fils du précédent
 Romano Romanelli (1882-1968)
 Folco Romanelli
 Raffaello C. Romanelli

Famille d'artistes italiens
Sculpteur italien du XIXe siècle
Sculpteur italien du XXe siècle
Homonymie de patronyme
Patronyme italien